Bergheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bergheim, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Bergheim, Nordrhein-Westfalen, stad och kommun, 
 Bergheim, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Bergheim, Österrike, Salzburg, Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung,